Flurbach und Flürlesbach sind Gewässernamen:

 Flurbach (Felchbach), linker Oberlauf des Felchbachs bis vor Engelreuth, Stadt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Flurbach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Ill) in Wiesbach, Gemeinde Eppelborn, Landkreis Neunkirchen, Saarland 
 Flurbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Gersprenz) in der Stadt Groß-Bieberau, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

 Flürlesbach (Kupfer), linker Zufluss der Kupfer bei Westernach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Flurgraben